

Aeronautica 
 Orbital Sciences X-34 – velivolo suborbitale sperimentale

Altro 
 X34 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1913